Дроздово () — озеро на территории Приозерского городского поселения Приозерского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,9 км². Располагается на высоте 6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, подковообразная. Берега каменисто-песчаные, с юга заболоченные.

Озеро соединяется протокой с Ладожским озером.

В озере не менее десятка островов различной площади. Самый крупный носит название Козлиный ().

На юго-западном берегу озера располагается посёлок Бригадное.

С 1960-х гг. и до закрытия в 1984 году воды озера неочищенными стоками отравлял Приозерский целлюлозно-бумажный комбинат.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012899.

Примечания

Дополнительная литература

Ссылки 
 

Бассейн Ладожского озера
Озёра Приозерского района